

Діпозіт — місто, штат Нью-Йорк
 Діпозіт — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Депозитний вклад